Рубановка () — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Подсолтовского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на берегах реки Лядни, вблизи государственной границы с Российской Федерацией, на расстоянии примерно 31 километра (по прямой) к северо-западу от Мстиславля, административного центра района. Абсолютная высота — 203 метра над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Рубановского сельского общества Шамовской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии. Имелось 59 дворов и проживало 432 человека (210 мужчин и 222 женщины).

До 2013 года Рубановка входила в состав ныне упразднённого Раздельского сельсовета.

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 70 человек.

Примечания 

Населённые пункты Мстиславского района